Il torneo di fioretto individuale femminile del campionato mondiale di scherma 2018 si è svolto il 23 luglio 2018 a Wuxi. Le qualificazioni si sono svolte il 20 luglio 2018.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2018